«Задорный» — названия кораблей:
 «Задорный» — до 1907 года название эсминца «Лейтенант Пущин» одноимённого типа.
 «Задорный» — советский и российский сторожевой корабль проекта 1135.